

Patronyme 

 Ernst van de Wetering (1938-2021), historien de l'art néerlandais ;
 Janwillem van de Wetering (1931-2008), romancier néerlandais ;
 Maartje van de Wetering (née en 1985), actrice néerlandaise.